Bilbo Baggins – personaggio protagonista de Lo Hobbit
 2991 Bilbo – asteroide
 Bilbo Colles – formazione geologica sulla superficie di Titano
 nome basco della città di Bilbao
 Bilbo – spadona da cavalleria in uso alle truppe dell'esercito imperiale spagnolo prodotta a Bilbao.

Altri progetti